Golden Axe:

 Golden Axe — видеоигра в жанре избей их всех.
 Golden Axe — серия приставочных игр-аркад в жанре экшен.
 Golden Axe II — видеоигра в жанре избей их всех.
 Golden Axe III — заключительная часть из серии игр Golden Axe, выпущенная для приставки Sega Mega Drive.